Guamá puede referirse a:
 Guamá, un cacique cubano del siglo XVI;
 Guamá, periódico humorístico diseñado por un grupo de cubanos desde el exterior;
 Radio Guamá, emisora de radio provincial de Pinar del Río (Cuba);
 São Miguel do Guamá, una localidad de la región de Pará (Brasil).
 Guamá (Cuba), municipio de la provincia Santiago de Cuba